Ботеро () — фамилия итальянского происхождения. Известные носители:

 Ботеро, Алехандро (род. 1980) — колумбийский футболист.
 Ботеро, Джованни (1533—1613) — итальянский иезуит и политический писатель, специалист по политической географии, юрист, путешественник, деятель Контрреформации.
 Ботеро, Сантьяго (род. 1972) — колумбийский шоссейный велогонщик
 Ботеро, Фернандо (род. 1932) — колумбийский художник.
 Ботеро, Хоакин (род. 1977) — боливийский футболист.